Улица Степа́на Э́рьзи — улица Москвы в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа и в городе Щербинка Новомосковского административного округа. Проходит от Новостроевской до Староникольской улицы.

Название 
Проектируемый проезд № 948 получил название улица Степана Эрьзи в октябре 2017 года. Улица была названа в память о советском художнике, скульпторе, представителе стиля модерн Степане Эрьзе (1876—1959). Рядом расположен Международный фонд искусств имени С. Д. Эрьзи (Щербинка, улица 40 лет Октября, 15/1), по предложению которого названа улица.

Описание 
Улица начинается от Новостроевской улицы, проходит на северо-запад до Староникольской.

См. также 
 Улица Архитектора Белопольского
 Улица Анучина

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2017 году